David Bissett (bobsleista)
 David Bissett (hokeista)